Харума Миура (; ) е японски певец и актьор.

Биография

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 

Японски актьори и актриси
Японски певци